Автограф (від  «сам» та  «пишу»)

  Власноручний напис чи підпис.
  Власний авторський рукописний текст, авторський рукопис. Є важливим джерелом встановлення канонічного (визнаного правильним) тексту твору, цінний матеріал для вивчення творчого процесу письменника, вченого, історичного діяча. Збирання та збереження автографів є однією з функцій архівів, бібліотек та музеїв.
 Копіювальний прилад.

Посилання 
 Автограф  // ВУЕ